Yazdegerd (auch Yazdgird, Yazdegird und Yazdgard) ist der Name mehrerer persischer Großkönige aus der Dynastie der Sassaniden:

 Yazdegerd I., regierte von 399 bis 420/421
 Yazdegerd II., regierte von 439 bis 457
 Yazdegerd III., war von 632 bis 651 der letzte Großkönig Persiens